Fahrenheit:

 Fahrenheit — компьютерная игра.
 Fahrenheit — шестой студийный альбом американской рок-группы Toto.

См. также 
 Фаренгейт (значения)